

Ґожислав — село в гміні Ґлувчице Слупського повіту Поморського воєводства
 Ґожислав — село в гміні Тшеб'ятув Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства